Санта Круз Нундако има више значења:

 Општина Санта Круз Нундако (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Круз Нундако (Санта Круз Нундако, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику